Ранчо ла Ангостура има више значења:

 Ранчо ла Ангостура (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ранчо ла Ангостура (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику